Првенство Београдске зоне у фудбалу 1994/95. бројала је 20 клубова. Виши степен такмичења је Српска лига, а нижа Прва Београдска лига .
Званични назив Београдске зоне је Републичка зонска лига Београда, популарно названа „трамвај лига”.

Палилулац је првак Београдске зоне са датим 101, а примио само 26 гола. Гол разлика 75 гола и освојено 87 бода. Само је пет утакмица изгубио.

У сезони 1994/95. је било 124.890 гледалаца. Просек по клубу 2.916, просек по колу 3.375 и просек по утакмици 348 гледалаца.
	
Победник трке за најбоље оцењеног фудбалера Београдске зоне према оценама извештача „СПОРТА“ је Небојша Вучићевић Ушке Младост,Умчари,
док је први стрелац Александар Момировић Палилулац, Крњача са 30 датих голова.
 За сезону 1995/96.
 у Српску лигу прешао је: Палилулац, Крњача као првопласирани тим.
 Из лиге испадају у Прву Београдску лигу као најлошије пласирани тимови:
 Локомотива, Железник
 Турбина, Вреоци
 ОФК Жарково, Жарково
  Из Прве Београдске лиге пласирали су се првопласирани тимови у Београдску зону:
 из групе „А” Дорћол, Београд
 из група „Б”-е Пекар, Београд 
 из група „Ц”-е Тек Слога, Велики Црљени

На конференцији клубова Републичке зонске лиге Београда први човек Палилулца Ивица Дачић изабран је за председника, а Иван Голубовић за директора „трамвај” лиге.

Новитети Од сезоне 1994/95.

За победу екипа добија три, нерешен исход бод, а тим који изгуби остаје празних „шака”.

Утакмицу морају да почну три играча млађих од 21 године. Уколико се врши замена играча до 21 године, уместо њега може ући само играч истог узраста.

Клубови 

<div style="width:790px; height:620px; overflow-y:auto; margin:0 auto; border:0 solid #bbb;">
{| cellpadding="10" cellspacing="1" style="width: 99.5%; background-color: fff; border: 1px solid lightgreen; vertical-align: top; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border-radius: 8px; background-repeat:no-repeat; background-position:-25px -15px;" class="globegris"|
|  style="background:#fff; text-align:center;"|1. Раднички

Обреновац
 
 	

|  style="background:#fff; text-align:center;"|2. Графичар

Београд

|  style="background:#fff; text-align:center;"|3. Сремчица

Сремчица

|  style="background:#fff; text-align:center;"|4. Бежанија

Београд

|  style="background:#fff; text-align:center;"|5. БАСК ПИМ

Београд

	

|-
|  style="background:#fff; text-align:center;"|6. БудућностДобановци

 
|  style="background:#fff; text-align:center;"|7. Балкан БуковицаМиријево

	

|  style="background:#fff; text-align:center;"|8. ОФК ЖарковоЖарково
 

|  style="background:#fff; text-align:center;"|9. ПалилулацКрњача

|  style="background:#fff; text-align:center;"|10. ЛокомотиваЖелезник

|-
|  style="background:#fff; text-align:center;"|11. ЖелезничарСавски венац

|  style="background:#fff; text-align:center;"|12. СремЈаково

 
|  style="background:#fff; text-align:center;"|13. ТурбинаВреоци

 
|  style="background:#fff; text-align:center;"|14. ИМ РаковицаБеоград

|  style="background:#fff; text-align:center;"|15. Сопот Сопот

|- 
|  style="background:#fff; text-align:center;"|16. Врчин „91”Врчин

|  style="background:#fff; text-align:center;"|17. Змај Грам

Земун

|  style="background:#fff; text-align:center;"|18. Борац

Остружница

|  style="background:#fff; text-align:center;"|19. Младост

Умчари

|  style="background:#fff; text-align:center;"|20. ЈугопетролБеоград

|}
</div>

 Резултати по колима (број гледалаца) 

Посећеност утакмица
Није реално стање пошто у многим извештајима са утакмица нема података о броју гледалаца.

Жути и црвени картони 
Није реално стање пошто у многим извештајима са утакмица нема података за жуте и црвене картоне.

Тим кола

</div>

Број играча за „Тим кола” по клубовима
{| class="wikitable sortable" style="text-align:left;"|
|- style="text-align:right;"
!#!! style="text-align:left;"| Лого||style="text-align: left"|Екипе|| 
|- style="text-align:right;"
|1|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Раднички, Обреновац||21
|- style="text-align:right;"
|2|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Графичар, Београд||23
|- style="text-align:right;"
|3|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Сремчица, Сремчица||28
|- style="text-align:right;"
|4|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Бежанија, Београд||10
|- style="text-align:right;"
|5|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | БАСК ПИМ, Београд||11
|- style="text-align:right;"
|6|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Будућност, Добановци||9
|- style="text-align:right;"
|7|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Балкан Буковица, Миријево||21
|- style="text-align:right;"
|8|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | ОФК Жарково, Жарково||7
|- style="text-align:right;"
|9|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Палилулац, Крњача||40
|- style="text-align:right;"
|10|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Локомотива, Железник||3
|- style="text-align:right;"
|11|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Железничар, Београд||12
|- style="text-align:right;"
|12|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Срем, Јаково||10
|- style="text-align:right;"
|13|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Турбина, Вреоци||9
|- style="text-align:right;"
|14|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | ИМ Раковица, Београд||12
|- style="text-align:right;"
|15|| style="text-align: center" | ||style="text-align:left"| Сопот, Сопот||6
|- style="text-align:right;"
|16|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Врчин „91”, Врчин||27
|- style="text-align:right;"
|17|| style="text-align: center" | ||style="text-align:left"| Змај Грам, Земун||14
|- style="text-align:right;"
|18|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Борац, Остружница||9
|- style="text-align:right;"
|19|| style="text-align: center" | ||style="text-align:left"| Младост,Умчари||54
|- style="text-align:right;"
|20|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Југопетрол, Београд||15
|}
Играчи који су били у тиму кола по клубовима

|style="width:5px;"| 
|valign="top"|

  Најбољи фудбалер Београдске зоне
{| class="wikitable" style="text-align:left;" 	
|- style="background:#dcdbd6;"
|| ||Име и презиме||colspan="2"|Клуб||	
|- style="background:#c0ffc0; text-align:left;"
|align=right|1.||Небојша Вучићевић Ушке||align=center|||Младост, Умчари||align=right|7,72
|- align=left	
|align=right|2.||Павићевић||align=center||| Младост, Умчари ||align=right|7,51	
|- align=left	
|align=right|3.||Александар Момировић||align=center|||Палилулац, Крњача||align=right|7,41
|- align=left	
|align=right|4.||Блажић||align=center|||Сремчица, Сремчица||align=right|7,40
|- align=left	
|align=right|5.||Рамадани||align=center|||Палилулац, Крњача||align=right|7,39
|- align=left	
|align=right|6.||Петковић||align=center|||Раднички, Обреновац||align=right|7,33
|- align=left	
|align=right|7.||Рајић|| style="text-align:center;" rowspan="2"| ||rowspan="2"|Палилулац, Крњача||align=right|7,31
|- align=left	
|align=right|8.||Васовић||align=right|7,30
|- align=left	
| rowspan="3" style="text-align:right;"|9.||Корак|| rowspan="2" style="text-align:center;"|||rowspan="2"| Младост, Умчари|| rowspan="3" style="text-align:right;"|7,28
|- align=left	
||Шарић
|- align=left	
||Максимовић||align=center|||Југопетрол, Београд
|- align=left	
|align=right|...|| ||align=center| || ||align=right|						
|}	
|}

Резултати
{| cellspacing="0" cellpadding="3" style="background-color: #FFE4E1; font-size: 95%; text-align: center" class="wikitable"	
!style="text-align: right"|#!! style="text-align: left" colspan="2"|Екипа домаћина!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! !!!!!!!!	
	
|-	
!style="text-align: right" |1|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Раднички, Обреновац 	
|style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |3:0
|style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #C0FFC0;" |3:0
|style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #C0FFC0;" |3:2
|style="background: #C0FFC0;" |5:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFFACD;" |0:0
|style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #FFFACD;" |4:4||style="background: #C0FFC0;" |3:0
  	
|- !  style="background:#F0F0F0;"	
!style="text-align: right" |2|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" |Графичар, Београд	
|style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #FFFACD;" |0:0
|style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |6:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |5:2
|style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0
|style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFFACD;" |1:1
|style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #FFFACD;" |0:0  	

|-	
!style="text-align: right" |3|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Сремчица, Сремчица  	
|style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |3:0
|style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;" |3:0
|style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |5:1||style="background: #CEEBFB;" |:||style="background: #C0FFC0;" |5:1
|style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |4:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0
|style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFFACD;" |3:3||style="background: #FFE4E1;" |1:3 	

|-! style="background:#F0F0F0;"	
!style="text-align: right" |4|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Бежанија, Београд  	
|style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #dcdbd6;" |XXX
|style="background: #C0FFC0;" |4:1||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #CEEBFB;" |:||style="background: #C0FFC0;" |3:0
|style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #C0FFC0;" |4:2
|style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0
|style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #FFE4E1;" |2:4||style="background: #C0FFC0;" |2:1	

|-	
!style="text-align: right" |5|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | БАСК ПИМ, Београд 	
|style="background: #FFE4E1;" |1:4||style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFFACD;" |1:1
|style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0
|style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFFACD;" |3:3||style="background: #C0FFC0;" |4:0
|style="background: #C0FFC0;" |7:0||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |6:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0
|style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFE4E1;" |2:3   	

|-! style="background:#F0F0F0;"	
!style="text-align: right" |6|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" |Будућност, Добановци	
|style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #FFE4E1;" |0:4||style="background: #FFFACD;" |1:1
|style="background: #CEEBFB;" |:||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #C0FFC0;" |3:2
|style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #C0FFC0;" |4:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFFACD;" |1:1
|style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #FFE4E1;" |1:4||style="background: #C0FFC0;" |5:0||style="background: #C0FFC0;" |3:1
|style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |4:1||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFE4E1;" |1:2   	

|-	
!style="text-align: right" |7|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" |Балкан Буковица, Миријево	
|style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;"|4:0
|style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |4:1
|style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0
|style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #FFE4E1;" |0:1
|style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #FFE4E1;" |2:3||style="background: #C0FFC0;" |3:1   	

|-! style="background:#F0F0F0;"	
!style="text-align: right" |8|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | ОФК Жарково, Жарково 	
|style="background: #FFE4E1;" |0:4||style="background: #FFE4E1;" |1:4||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #FFE4E1;" |1:2
|style="background: #C0FFC0;" |4:1||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #dcdbd6;" |XXX
|style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #FFFACD;" |1:1
|style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #CEEBFB;" |:||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0
|style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #FFE4E1;" |1:2   	

|-	
!style="text-align: right" |9|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" |Палилулац, Крњача	
|style="background: #C0FFC0;" |4:1||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |4:0
|style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |9:0||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0
|style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;" |5:1||style="background: #CEEBFB;" |:
|style="background: #C0FFC0;" |9:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |6:0||style="background: #C0FFC0;" |5:2
|style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #C0FFC0;" |8:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFFACD;" |0:0   	

|-! style="background:#F0F0F0;"	
!10|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Локомотива, Железник	
|style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |3:0
|style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFE4E1;" |1:3||style="background: #FFFACD;" |1:1
|style="background: #FFE4E1;" |1:5||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #FFE4E1;" |1:3
|style="background: #C0FFC0;" |4:1||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFE4E1;" |0:2
|style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #FFE4E1;" |1:5    	

|-!	
!11|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Железничар, Београд 		
|style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #C0FFC0;" |1:0
|style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #FFFACD;" |2:2
|style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #C0FFC0;" |6:1||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |5:0
|style="background: #C0FFC0;" |9:2||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #C0FFC0;" |2:0
|style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #CEEBFB;" |:||style="background: #FFFACD;" |0:0    	

|-! style="background:#F0F0F0;"	
!12|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" |Срем, Јаково	
|style="background: #CEEBFB;" |:||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0
|style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #C0FFC0;" |1:0
|style="background: #FFE4E1;" |1:3||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #dcdbd6;" |XXX
|style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #FFFACD;" |0:0
|style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFE4E1;" |2:3||style="background: #FFE4E1;" |0:1   	

|-! style="background:#F0F0F0;"	
!13|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Турбина, Вреоци	
|style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #FFE4E1;" |1:2
|style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |3:2
|style="background: #FFE4E1;" |1:3||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0
|style="background: #dcdbd6;" |XXX ||style="background: #FFFACD;"|0:0||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #FFE4E1;" |1:4
|style="background: #FFE4E1;" |1:3||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #FFE4E1;" |2:4   	

|-! style="background:#F0F0F0;"	
!14|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | ИМ Раковица, Београд	
|style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #FFFACD;" |1:1
|style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |2:1
|style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #FFFACD;" |1:1
|style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #C0FFC0;" |3:1
|style="background: #C0FFC0;" |4:1||style="background: #C0FFC0;" |4:1||style="background: #FFE4E1;" |1:3||style="background: #FFFACD;" |0:0

|-! style="background:#F0F0F0;" 
!15|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Сопот, Сопот	
|style="background: #FFE4E1;" |0:4||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #FFE4E1;" |1:3||style="background: #FFE4E1;" |2:3
|style="background: #C0FFC0;" |6:4||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0
|style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #FFFACD;" |3:3||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |4:1
|style="background: #C0FFC0;" |5:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFE4E1;" |0:1
|style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFE4E1;" |1:3||style="background: #FFFACD;" |2:2

|-! style="background:#F0F0F0;" 
!16|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Врчин „91”, Врчин	
|style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |4:1
|style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |3:2
|style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0
|style="background: #C0FFC0;" |4:1||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |9:1||style="background: #dcdbd6;" |XXX
|style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #FFFACD;" |2:2

|-! style="background:#F0F0F0;" 
!17|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Змај Грам, Земун	
|style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #FFFACD;" |2:2
|style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1
|style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #C0FFC0;" |7:1||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0
|style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #CEEBFB;" |:
|style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0

|-! style="background:#F0F0F0;" 
!18|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Борац, Остружница	
|style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #FFE4E1;" |0:6||style="background: #CEEBFB;" |:||style="background: #FFFACD;" |2:2
|style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1
|style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #C0FFC0;" |2:1
|style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #C0FFC0;" |1:0
|style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFE4E1;" |0:1

|-! style="background:#F0F0F0;" 
!19|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Младост, Умчари	
|style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0
|style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |5:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |5:2
|style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |6:2||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0
|style="background: #C0FFC0;" |6:1||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |7:2||style="background: #FFE4E1;" |1:3
|style="background: #CEEBFB;" |:||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFFACD;" |0:0

|-! style="background:#F0F0F0;" 
!20|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Југопетрол, Београд	
|style="background: #FFE4E1;" |1:4||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1
|style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #FFE4E1;" |0:1
|style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0
|style="background: #C0FFC0;" |4:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFFACD;" |4:4||style="background: #FFE4E1;" |0:1
|style="background: #C0FFC0;" |4:1||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #dcdbd6;" |XXX	
|}
{| class="wikitable" style="text-align:left" style="background: #dcdbd6;" 	
|| ||  || || 	
|}

 Статистика 

|}

 Позиције на табели по колима 
			
		

 Табела  

| style="width:10px;"| 
|valign="top"|

|style="width:10px;"| 
|valign="top"|	

|}
 За сезону 1995/96. у Српску лигу прешли су: Палилулац, Крњача као првопласирани тим.
 Из лиге испадају у Прву Београдску лигу као најлошије пласирани тимови:
 Локомотива, Железник
 Турбина, Вреоци
 ОФК Жарково, Жарково
  Из Прве Београдске лиге пласирали су се првопласирани тимови у Београдску зону:
{| class="wikitable" style="text-align:left"
|- style="text-align:center; background:#c0ffc0;"
|colspan="2"|Група „А”||colspan="2"|Група „Б”-е||colspan="2"|Група „Ц” 
|- style="background:#c0ffc0;"
|||  Дорћол, Београд|| || Пекар, Београд |||| Тек Слога, Велики Црљени
|}

 Финале купа на територији Београда 

<div style="width:1100px;  overflow-y:auto; margin:0 auto; border:0px solid #BBB">

{| class="wikitable" style="text-align: center; margin: 0 auto;"
|-
!Победник КУП-а Београда у фудбалу
|-
|Палилулац''', Крњача
|-

|}
| style="width:5px;"| 	
| valign="top"|

 

|}
Цена улазнице била је 3 динара.
Утакмицу је директно преносила НТВ Студио „Б”-е.

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 Фудбалски савез Београда - званични сајт	
 Списак фудбалских клубова у Србији
Врати се на врх

Сезоне Београдске зоне у фудбалу
Сезона 1994/95. у југословенском фудбалу